Cantal puede referirse a:

Cantal, Departamento francés.
Cantal, Fourme de Cantal o cantalet, queso originario del Macizo Central francés.